(1917-2010), organiste classique
 Ernst Nievergelt (1910-1999), coureur cycliste suisse
 Frank Nievergelt, collectionneur et historien de l’art